Con il termine Luna si fa riferimento all'unico satellite della Terra. Il termine viene anche comunemente usato per definire i satelliti naturali di un pianeta, ma può anche riferirsi a:

Astrologia 
 Luna – importante satellite dal punto di vista astrologico

Geografia 
Filippine
Luna – municipalità della provincia di Apayao
Luna – municipalità della provincia di Isabela
 Luna – municipalità della provincia di La Union
Romania
Luna – comune del distretto di Cluj
Spagna
 Luna – comune della provincia di Saragozza, Aragona
Stati Uniti d'America
 Luna – census-designated place del Nuovo Messico

Informatica 
 Luna – tema predefinito di Windows XP

Onomastica
 Luna – nome proprio femminile italiano

Letteratura 
 Luna – astro di Arda, l'universo immaginario fantasy creato da J.R.R. Tolkien.
 Luna – romanzo di Julie Anne Peters

Musica 
 Luna – gruppo musicale statunitense
 Luna – gruppo musicale serbo
 Luna – album de I Viulàn del 1981
 Luna – album di Roberto Gatto del 1989
 Luna – EP dei Verdena del 2004
 Luna – singolo di Gianni Togni del 1980
 Luna – singolo dei Litfiba del 1983
 Luna – singolo di Beni del 2007
 Luna – singolo di Clementino del 2015
 Luna – singolo di Fabri Fibra del 2017
 Luna – brano musicale degli Smashing Pumpkins del 1993 inserito nell'album Siamese Dream
Luna – singolo di Jovanotti del 2019
 Luna – singolo di Gallagher e Duki del 2020

Mitologia 
 Luna – divinità romana, spesso identificata con la dea greca Selene

Personaggi immaginari 
 Carmen Luna – personaggio della serie televisiva Devious Maids
 Luna – personaggio della serie Sailor Moon
 Luna – personaggio della serie Streghe per amore
 Luna – personaggio della serie Soulcalibur
 Luna – personaggio di Yu-Gi-Oh! 5D's
 Luna Lovegood – personaggio della saga di Harry Potter
 Luna Loud – personaggio della serie A casa dei Loud
 Luna Maximoff – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Luna Valente- protagonista della serie Soy Luna.

Persone 
 Luna (1993) – cantante sudcoreana
 Adrián Luna (1992) – calciatore uruguaiano
 Adrianna Luna (1984) – attrice pornografica statunitense
 Ana Rosa Luna (1989) – pallavolista portoricana
 Antonio Luna (1866-1899) – generale, farmacista, scienziato e scrittore filippino
 Antonio Luna Rodríguez (1991) – calciatore spagnolo
 Braulio Luna (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano
 Carlos Luna (1982) – calciatore argentino
 Diego Luna (1979) – attore, regista, sceneggiatore produttore cinematografico e attivista messicano
 Diana Luna (1982) – golfista italiana
 Donyale Luna (1945-1979) – modella e attrice statunitense
 Ezequiel Luna (1986) – calciatore argentino
 Gabriel Luna (1982) – attore statunitense
 Jenny Luna (1931) – cantante italiana
 José Luna (1861-1917) – medico filippino
 Juan Luna (1857-1899) – pittore e attivista filippino
 Luis Eduardo Luna (1947) – antropologo e ricercatore colombiano
 Nazareno Luna (1910–...) – calciatore argentino
 Ramón Luna (1904–...) – calciatore argentino
 Riccardo Luna (1965) – giornalista italiano
 Rita Luna (1770-1832) – attrice spagnola
 Rubén Luna (1992) – calciatore messicano naturalizzato statunitense
 Sebastián Luna (1987) – calciatore argentino
 Segundo Luna (1902–...) – calciatore argentino
 Sheryfa Luna (1989) – cantante francese

Altro 
 Luna – antica colonia romana, corrispondente all'attuale Luni
 Luna – elemento del videogioco OGame
 Luna – figura araldica
 Luna – figura del pattinaggio

Pagine correlate 
General Luna
La luna